Шаро́нов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Шаронов, Андрей Владимирович (род. 1964) — российский политик.
 Шаронов, Борис Григорьевич (1925—1982) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Шаронов, Василий Сергеевич (1867—1929) — певец Мариинского театра.
 Шаронов, Всеволод Васильевич (1901—1964) — советский астроном.
 
 
 Шаронов, Николай Иванович (1901—?) — советский дипломат.
 Шаронов, Роман Сергеевич (род. 1976) — российский футболист.
 Шаронов, Фёдор Степанович (1912—1945) — сержант, артиллерист, Герой Советского Союза.

Другое 
 Шаронов — кратер на обратной стороне Луны.